Giulio Ferrari – pittore italiano del Rinascimento, attivo a Lodi
Giulio Ferrari (1712-1792) – poeta italiano
Giulio Ferrario (o Ferrari) (1767-1847) – bibliotecario e storico italiano
Giulio Ferrari  (1858-1934) – pittore, scenografo e storico dell'arte italiano
Giulio Ferrari (1879-1965) – imprenditore italiano
Giulio Ferrari  – fumettista italiano
Giulio Cesare Ferrari (1867-1932) – psichiatra e psicologo italiano